A 2009-es indianapolisi nagydíj volt a 2009-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt az Indianapolis Motor Speedwayen rendezték augusztus 30-án. A MotoGP versenyét Jorge Lorenzo, a negyedliteresekét Marco Simoncelli, a legkisebb géposztályét pedig Pol Espargaró.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

Indianapolis
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban
Moto